1983 Голяма награда на Детройт е 2-рото за Голямата награда на Детройт и седми кръг от сезон 1983 във Формула 1, провежда се на 5 юни 1983 година на пистата Детройт (градска писта) в Детройт, Мичиган, САЩ.

Класиране

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Детройт